Ragazzo da parete (The Perks of Being a Wallflower), noto anche come Noi siamo infinito – romanzo di Stephen Chbosky del 1999
 Noi siamo infinito (The Perks of Being a Wallflower) – film del 2012 diretto da Stephen Chbosky
 Noi siamo infinito – album di Alessio Bernabei del 2016
 Noi siamo infinito – singolo di Alessio Bernabei del 2016